Fisktjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Fisktjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (26,3 ha)
Fisktjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,

Dalarna 
Fisktjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (5,23 ha)
Fisktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Fisktjärnarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Fisktjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (13,5 ha)
Fisktjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Fisktjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Västra Fisktjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (13,5 ha)

Hälsingland 
Fisktjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (7,19 ha)
Fisktjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fisktjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fisktjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (15,5 ha)
Räkabo-Fisktjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (20 ha)

Härjedalen 
Fisktjärnarna, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Fisktjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (6,01 ha)
Fisktjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (18,4 ha)
Fisktjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Fisktjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,02 ha)

Jämtland 
Nedre Fisktjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Övre Fisktjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Fisktjärnarna (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Fisktjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (9,58 ha)
Lill-Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,43 ha)
Stor-Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (16,1 ha)
Fisktjärnarna (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Fisktjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Fisktjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710725-142986), sjö i Krokoms kommun,  (2,77 ha)
Fisktjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 710726-142961), sjö i Krokoms kommun,  (4,5 ha)
Fisktjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Västra Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,46 ha)
Östra Fisktjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (3,8 ha)
Fisktjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708833-144297), sjö i Krokoms kommun, 
Fisktjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708846-144338), sjö i Krokoms kommun, 
Fisktjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 708209-138164), sjö i Krokoms kommun, 
Fisktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 713338-145254), sjö i Strömsunds kommun,  (19,2 ha)
Fisktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716336-140395), sjö i Strömsunds kommun,  (7,03 ha)
Fisktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717965-140911), sjö i Strömsunds kommun,  (6,85 ha)
Fisktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Fisktjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713035-146852), sjö i Strömsunds kommun, 
Fisktjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713073-146859), sjö i Strömsunds kommun, 
Fisktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712246-146500), sjö i Strömsunds kommun,  (6,26 ha)
Fisktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715761-146840), sjö i Strömsunds kommun,  (2,7 ha)
Fisktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706054-136998), sjö i Åre kommun, 
Fisktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 710294-135534), sjö i Åre kommun,  (8,02 ha)

Ångermanland 
Lill-Fisktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,3 ha)
Stor-Fisktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,89 ha)

Västerbotten 
Fisktjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (10 ha)
Lill-Fisktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,41 ha)
Stor-Fisktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (11,7 ha)

Norrbotten 
Fisktjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Fisktjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,19 ha)
Fisktjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Fisktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn